Карденас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 3,98 км². Население — 178 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Покровителем города считается святая дева дель Пилар.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи